Perma steht für:

 Perma (Benin), Arrondissement im Departement Atakora in Benin
 Perma (Einheit), russische Masseneinheit